У́лица Фаде́ева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
Названы в честь писателя А. А. Фадеева или в честь героя-лётчика В. И. Фадеева.

Казахстан 
 Улица Фадеева — улица в Алма-Ате.
 Улица Фадеева — улица в п. Перцевка.

Россия 
 Улица Фадеева — улица в Абакане.
 Улица Фадеева — улица в Астрахани.
 Улица Фадеева — улица в Балашихе.
 Улица Фадеева — улица во Владивостоке.
 Улица Фадеева — улица в Волгограде.
 Улица Фадеева — улица в Данкове.
 Улица Фадеева — улица в Керчи.
 Улица Фадеева — улица в Краснодаре.
 Улица Фадеева — улица в Липецке.
 Улица Фадеева — улица в Махачкале.
 Улица Фадеева — улица в Москве.
 Улица Фадеева — улица в Новосибирске.
 Улица Фадеева — улица в Самаре.
 Улица Фадеева — улица в Сочи.
 Улица Фадеева — улица в Твери.
 Улица Фадеева — улица в Тольятти.
 Улица Фадеева — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Улица Фадеева — прежнее название улицы Павла Скоропадского в Виннице.
 Улица Фадеева — прежнее название Меннонитской улицы в Запорожье.
 Улица Фадеева — прежнее название улицы Владимира Ивасюка в Сумах.

См. также 
 Улица Адмирала Фадеева